Alberto Casadei (n. 1963), critico italiano;
Alberto Casadei (n. 1984), pallavolista italiano.
 Alberto Casadei – triatleta italiano